Dramma della gelosia o Il dramma della gelosia può significare:

Cinema 
Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca) – film del 1970 diretto da Ettore Scola

Teatro 
Dramma della gelosia – spettacolo teatrale del 1999 diretto da Gigi Proietti basato sul film precedente con Pino Quartullo, Sandra Collodel ed Edoardo Leo

Televisione 
Il dramma della gelosia (You Ain't Nothin' But a Hound Dog) – episodio della seconda stagione della serie televisiva ALF (1988)
Il dramma della gelosia – episodio della seconda stagione della serie televisiva Un medico in famiglia (2000)